Yao se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gang Yao
 Yi Jian Yao
 Zhiyuan Yao